Bernkastel bezeichnet:

 einen Stadtteil von Bernkastel-Kues
 den ehemaligen Landkreis Bernkastel
 im Weinbau den Bereich Bernkastel
 das Fahrgastschiff Bernkastel (Schiff)
 das Fahrgastschiff Bernkastel (Schiff, 1969)

Siehe auch:
 Landkreis Bernkastel-Wittlich